Bitwy pod Fleurus stoczone w XVII wieku:
 bitwa pod Fleurus (1622) – wojna trzydziestoletnia
 bitwa pod Fleurus (1690) – wojna palatynacka

Bitwy pod Fleurus z czasów pierwszej koalicji antyfrancuskiej:
 Bitwa pod Fleurus (16 czerwca 1794)
 Bitwa pod Fleurus (26 czerwca 1794)